100 m stylem motylkowym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Eliminacje i półfinały miały miejsce 11 sierpnia, a finał konkurencji 12 sierpnia.

Minima kwalifikacyjne wyznaczone przez FINA wyniosły 52,36 (minimum A) i 54,19 (minimum B).

Obrońcą tytułu z Londynu był Michael Phelps.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 

Legenda: WJ – rekord świata juniorów

Przypisy 

100 m stylem motylkowym mężczyzn